Munclinger může být:
 Josef František Munclinger (1888, Nítkovice – 1954, Mariánské Lázně), český operní pěvec (basbarytonista)
 Milan Munclinger (1923, Košice – 1986, Praha), český flétnista, dirigent, skladatel, muzikolog

Česká příjmení
Německá příjmení